Ларамі — округ (графство) у штаті Вайомінг, США.
 Ларамі — третє за величиною місто штату Вайомінг, США.